

Населені пункти та їхні частини
 Пукажув — село в гміні Лащув Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Пукажув — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Пукажув — осада в гміні Лащув Томашівського повіту Люблінського воєводства

Примітки